NGC 3723 (другие обозначения — MCG -2-30-2, NPM1G -09.0433, PGC 35604) — линзовидная галактика в созвездии Чаши. Открыта Эндрю Коммоном в 1880 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3723
Чаша (созвездие)